Hveragerðisbær kan syfta på följande platser:

Island 

 Hveragerðisbær, Suðurland, 
 Hveragerði, Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar